Xingu es una marca de cerveza brasileña creada en 1988 por Cesario Mello Franco. 

Hoy, la cerveza se vende en alrededor de 20 países (EE. UU., Canadá, México, Europa, Japón, etc.) por la Cervejas Premium do Brasil Ltda. En Brasil, su distribución es responsabilidad de la cervecería Heineken.

Conocida por la cerveza negra (Xingu Black), Xingu también tiene, desde 2013, la versión dorada (Xingu Gold).

Historia  
La Xingu, creada en 1988, es una cerveza premium lager negra.

Su nombre y su color hacen alusión a un de los principales ríos de la Cuenca del Amazonas, el Río Xingú.

En 2013, con el estreno de la versión dorada, Xingu se convirtió en una línea de cervezas, que ahora tiene dos tipos: Xingu Black y Xingu Gold. En Brasil, hay una tercera cerveza, la Unique Red.

Premios 
 Beverage Testing Institute, Medalla de oro (1998)
 Beverage Testing Institute, Medalla de oro (1999)

Enlaces externos 
 www.xingubeer.com (en inglés)
 Beer World Cup 2006
 Washington Post Beer Madness 2010